

Patronyme 

 Adrien de Vries, sculpteur néerlandais ;
 Ali de Vries, athlète néerlandaise ;
 Anita Valen de Vries, coureuse cycliste norvégienne ;
 Anne Wallis de Vries(1988-) actrice néerlandaise
 Bob de Vries, patineur de vitesse néerlandais ;
 Cole De Vries (1985-), joueur de baseball américain ;
 Dorien de Vries, véliplanchiste néerlandaise ;
 Dorus de Vries, footballeur néerlandais ;
 Erwin de Vries (1929-2018), peintre et sculpteur surinamien ;
 Gerard de Vries, philosophe néerlandais ;
 Gerda de Vries, mathématicienne canadienne ;
  ;
 Glen de Vries (1972-2021), astronaute suborbital
 Greg de Vries (1973-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Hendrik de Vries (1867-1954) mathématicien et historien des sciences néerlandais ;
 Hidde Sjoerds de Vries, amiral néerlandais ;
 Hans Vredeman de Vries, peintre et architecte néerlandais ;
 Henry Lucien de Vries (1909-1987), gouverneur-général de la Guyane néerlandaise ;
 Herman de Vries (1931-), artiste néerlandais ;
 Hugo de Vries, botaniste néerlandais ;
 Hymke de Vries, actrice néerlandaise
 Jacob Vredeman de Vries, maître de chant, compositeur ;
  ;
 Jérôme de Vries, homme de lettres néerlandais ;
 Joost de Vries (né en 1983), journaliste et écrivain néerlandais ;
 Katrin de Vries, scénariste de bande dessinée allemand ;
 Klaas de Vries (né en 1944), compositeur néerlandais ;
 Liane de Vriès, chanteuse et artiste de la Belle Époque ;
 Manfred Kets de Vries (né en 1942), psychanalyste néerlandais ;
 Mark de Vries, footballeur néerlandais ;
  ;
 Marius de Vries, compositeur et producteur de musique britannique ;
 Martin Gerritson de Vries, navigateur hollandais ;
 , philologue hollandais ;
 Nyck de Vries, pilote automobile néerlandais ; 
 Peter R. de Vries (1956–2021), journaliste d'investigation néerlandais ;
 Sanne Wallis de Vries, artiste de cabaret néerlandaise ;
 Sherman de Vries, producteur de disques, ;
 Stefan de Vries, journaliste néerlandais ;
 Theun de Vries, écrivain et poète néerlandais ;
 Tjerk Hiddes de Vries, amiral néerlandais.

Voir aussi 
 Piter de Vries, personnage du Cycle de Dune.

Toponyme 

 De Vries, cratère de la Lune ;
 Vries, village situé dans la commune néerlandaise de Tynaarlo ;
 La Péninsule De Vries est située dans l'Extrême-Orient russe près de Vladivostok.

Patronyme néerlandais